Le terme Route 124 peut désigner plusieurs routes :

 Route 124 au Nouveau-Brunswick, Canada
 Route 124 en Ontario, Canada
 Route départementale 124 dans les Yvelines, France
  dans certains pays